Uhrencup este un turneu amical de fotbal pentru cluburi care se desfășoară anual în Elveția.

Câștigători

Titluri câștigate

Legături externe
 Site oficial 

Competiții fotbalistice
Fotbal în Elveția